Linares se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 J. Linares
 Omar J. Linares